Il doppio del torneo di tennis Capetown Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Paul Annacone e Mike De Palmer che hanno battuto in finale Neil Broad e Stefan Kruger 6-4, 6-7, 6-2.

Teste di serie 

 Darren Cahill /  Mark Kratzmann (semifinali)
 Pieter Aldrich /  Eddie Edwards (primo turno)

 Neil Broad /  Stefan Kruger (finale)
 Paul Annacone /  Mike De Palmer (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Capetown Challenger 1989